Zdeněk Fierlinger byl předsedou dvou vlád Národní fronty Československé republiky:

 První vláda Zdeňka Fierlingera (též Košická vláda) – 4. dubna – 6. listopadu 1945
 Druhá vláda Zdeňka Fierlingera – 6. listopadu 1945 – 2. července 1946